Collegium musicum, Telemann által alapított, majd Johann Sebastian Bach által szervezett kamarazenei együttes
 Collegium Musicum együttes, Marián Varga által alapított szlovák rockegyüttes
 Collegium Musicum Jaurinense, győri zenei együttes